Lustica steht für:

 Luštica, Halbinsel in Montenegro

Lustica oder Luštica ist der Familienname folgender Personen:

 Slavko Luštica (1923–1992), jugoslawischer Fußballspieler
 Steven Lustica (* 1991; auch Steven Luštica), australischer Fußballspieler